Jacob Henderikus van der Veen (Dantumadeel, 21 april 1890 - Vught, 6 september 1944) was een Nederlandse architect en verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vóór de oorlog begon was hij woonachtig in Amsterdam, getrouwd en vader van vier kinderen. Hij heeft onder meer in 1940 aan de Schuttersweg 10 in Hilversum een studio voor de NCRV opgeleverd. Dit pand is thans het kantoor van PNO Media (het pensioenfonds voor de omroep) en een Rijksmonument.

Als actief lid van het verzet was hij bij de KP-Amsterdam verantwoordelijk voor de huisvesting van personen die moesten onderduiken. 

Op 1 september 1944 is hij thuis door de Duitsers gearresteerd. Een van zijn zoons schoot een Duitser neer en wist te ontkomen. Op 6 september 1944 is Jacob van der Veen, op 53-jarige leeftijd, in Kamp Vught gefusilleerd.

 
Nederlands architect
Nederlands verzetsstrijder omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Nederlands persoon geëxecuteerd tijdens de Tweede Wereldoorlog